Фи́ллипс Холмс (; ) — американский киноактёр; канадский военный лётчик.

Биография 
Филлипс Холмс родился 22 июля 1907 года в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США). Отец — известный актёр театра и кино Тейлор Холмс (1878—1959), мать — малоизвестная канадская актриса Эдна Филлипс (1878—1952), младший брат — Ральф (1915—1945, умер от передозировки наркотиков), младшая сестра — Мэделин. Родившись в богатой семье, Филлипс получил престижное разностороннее образование: он окончил Кембриджский Тринити-колледж в Англии, затем Гренобльский университет во Франции и Принстонский университет в США. В последнем в 1928 году проходили съёмки фильма , и Филлипс был замечен кинематографистами в массе студентов и приглашён на кинопробы для более серьёзных ролей. Можно отметить, что это был не первый опыт молодого человека в кино. В возрасти 11 лет он снялся в массовке в малоизвестной ленте «Нелёгкие деньги», а в 18 лет — в эпизодической роли юноши на вечеринке в картине «» (в обоих случаях вместе с отцом).

Кинопробы прошли удачно, и за десять лет кинокарьеры (1928—1938) Филлипс Холмс снялся в 46 фильмах (44 американских, а двух последних — британских). После 1938 года он три с половиной года не снимался, а затем был призван в армию.

В 1933 году Холмс управлял автомобилем, его пассажиркой была известная киноактриса Мэй Кларк. Холмс врезался в припаркованную машину, в результате чего Кларк сломала челюсть и получила повреждения лица. Она предъявила водителю иск на  долларов (более  долларов в ценах 2018 года), утверждая, что Холмс управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Холмс полностью оплатил Кларк лечение, и на этом вопрос был исчерпан.

После нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года Холмс и Ральф были призваны в армию, служили в Королевских военно-воздушных силах Канады (так как их мать была канадкой). Филлипс проходил курс молодого бойца в Виннипеге (провинция Манитоба), а спустя примерно полгода вместе с шестью другими молодыми бойцами был отправлен для прохождения дальнейшей службы в столицу страны — Оттаву. 12 августа 1942 года самолёт, перевозивший новобранцев, столкнулся в воздухе с другим самолётом ВВС Канады в северо-западной части провинции Онтарио недалеко от местечка . Выживших в той катастрофе не было.

8 февраля 1960 года посмертно «награждён» звездой на Голливудской Аллее славы «За вклад в развитие кинематографа».

Личная жизнь 
Филлипс Холмс не был женат, детей у него не было. Холмс был влюблён в певицу  (1904—1971), известную своей бурной и нетрадиционной личной жизнью, однако она в 1939 году вышла замуж за его брата, Ральфа. Брак продолжался считанные годы и вполне возможно, что именно из-за этого развода 30-летний Ральф Филлипс покончил с собой в 1945 году, спустя три года после гибели старшего брата.

Избранная фильмография 

 1928 —  / Varsity — Мидлбрук
 1929 —  / The Wild Party — Фил
 1929 —  / The Return of Sherlock Holmes — Роджер Лонгмор
 1930 —  / Only the Brave — капитан Роберт Даррингтон
 1930 —  / Paramount on Parade — охотник (в новелле «Девушка мечты»)
 1930 —  / Her Man — Дэн Киф
 1930 —  / Man to Man — Майкл Болтон
 1931 —  / The Criminal Code — Роберт Грэм
 1931 — Американская трагедия / An American Tragedy — Клайд Гриффитс
 1932 —  / Broken Lullaby — Пол Ренард
 1932 — Ночной суд / Night Court — Майк Томас
 1932 —  / Make Me a Star — в роли самого себя (в титрах не указан)
 1933 —  / The Secret of Madame Blanche — Леонард Сент-Джон
 1933 —  / Men Must Fight — Боб Сьюард
 1933 —  / Storm at Daybreak — Ксахолий
 1933 — Обед в восемь / Dinner at Eight — Эрнест Деграфф
 1933 —  / Beauty for Sale — Бёрт Бэртон
 1933 —  / Penthouse — Том Сиддалл
 1933 —  / Stage Mother — лорд Эйлсуорт
 1934 —  / Nana — лейтенант Джордж Маффэт
 1934 —  / Caravan — лейтенант фон Токай
 1934 —  / Great Expectations — 
 1936 —  / Chatterbox — Филип Грин-мл.
 1936 —  / General Spanky — Маршалл Вальен

См. также

Примечания

Ссылки 
 Филлипс Холмс  на сайте ''virtual-history.com

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Гренобльского университета
Выпускники Принстонского университета
Лётчики Второй мировой войны
Погибшие в авиакатастрофах в Канаде
Киноактёры США
Киноактёры Великобритании